Беловежский повят — повят Белостокского воеводства Республики Польша. Усадьба - село Беловеж.

История 

Он был создан из части бывшего Пружанского уезда ( гмины Масево, Беловежа и Сухополь ) и Брестского уезда ( гмины Половцы, Верховичи, Дмитровичи, Дворцы ) Гродненской губернии Российской империи под управлением Временного управления прифронтовых и этапных территорий 12 декабря 1920 г.  . Уже 19 февраля 1921 года она была присоединена к Белостокскому воеводству, а гмины бывшего Брестского уезда были переданы во вновь созданный Брестский повят. По решению правительства от 11 июля 1922 г. (вступило в силу с 1 августа 1922 г.) повят был ликвидирован и включен в состав Бельского повяту.

В настоящее время территория повята относится к Каменецкому и Пружанскому районам Белоруссии и Хайнувскому повяту Польши.

Административно-территориальное деление

Гмины 

 Масево
 Беловежа
 Сухополь

Местечки 

 Наревка

Население 
По результатам переписи 1931 года население повята составляло 108 600 человек, плотность 41 человек. за км². По переписи населения 1921 года 8921 (49,9%) белорусов, 7955 (44,5%) поляков, 841 (4,7%) евреев, 117 (0,7%) русских, 36 (0,2%) украинцев (в переписи записаны как русины), 5 немцев, 2 эстонца, 1 армянин и 1 словак. 78,6% (14 058) жителей повята были православными, 13,2% (2363) католиками, 7,5% (1349) иудей, 0,6% (106) протестантов и 2 жителя были мусульманами .

Сноски 

История административно-территориального деления Белоруссии